Dragoş Băjenaru (né le  en Roumanie) est un joueur amateur de go.

Biographie 
Dragoş Băjenaru s'est rapidement distingué dans le monde du go dès sa victoire lors du Championnat de Roumanie junior de go.
Lors du Congrès européen de 1996 à Abano Terme en Italie, il est repéré par Kobayashi Chizu qui lui propose de devenir insei au Japon.

Au Japon, Dragoş Băjenaru a pu étudier avec de grands joueurs professionnels tels que notamment Cho Chikun.

Il décide néanmoins de reprendre ses études en Roumanie tout en continuant de pratiquer le jeu de go au niveau amateur.

Il a remporté le Championnat de Roumanie de go à plusieurs reprises, notamment en 2012.

Palmarès

Championnat de Roumanie de go

Résultats notables

Références 

Joueur de go roumain
Naissance en août 1980